Die Guangzhou International Women’s Open 2008 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Guangzhou. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 15. bis 21. September 2008 statt.

Im Einzel gewann Wera Swonarjowa gegen Peng Shuai mit 6:74, 6:0 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Marija Korytzewa / Tazzjana Putschak mit 6:3, 4:6 und 10:8 gegen Sun Tiantian / Yan Zi.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
Tennisturnier in Guangzhou